Gert ist 

 eine Kurzform des Vornamens Gerhart
 in Norwegen und Schweden ein weiblicher Vorname, vgl. Gerda

Gert ist

 Gert (Einheit), ein fränkisches Längenmaß, außerdem ein darauf basierendes Flächenmaß für Holzrechte 

Gert ist der Familienname von
 Bernard Gert (1934–2011), US-amerikanischer Moralphilosoph
 Valeska Gert (1892–1978), deutsche Tänzerin und Kabarettistin

GERT steht für
 Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für Telekommunikation

Siehe auch:
 Gerth
 Geert
 Gerd

Abkürzung